Deuce steht für:

 Deuce (Band), britische Popgruppe (1995–1996)
 Deuce (Album), Album von Rory Gallagher (1971)
 Deuce, Einstand im Tennis, siehe Tennis #Gliederung und Zählweise
 Deuce Coupe, alternativer Name für das Ford Modell B (1932)

Personen:
 Deuce (Musiker), eigentlich Aron Erlichman (* 1983), US-amerikanischer Musiker
 Deuce, Ringname von James Reiher junior (* 1971), US-amerikanischer Wrestler

The Deuce steht für:
 The Deuce (Buslinie), Las Vegas, Nevada, USA
 The Deuce (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017–2019)

Siehe auch: